Schweiziska superligan 2008/2009 var den 112:e säsongen av högstaligan i fotboll i Schweiz. Säsongen startade den 11 juli 2009 med en match mellan Young Boys och Basel, säsongen avslutades i maj 2009. Basel var inför säsongen regerande mästare. Zürich vann ligan och tog sin 12:e mästartitel. För första gången någonsin deltog ett lag från Liechtenstein i schweiziska högstaligan, Vaduz, som dock slutade sist och flyttades ner.

Lag

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Kvalspel

''Luzern kvalificerade sig för Superligan 2009/2010

Externa länkar
Officiell hemsida 
Officiell hemsida 

2008/2009
Fotbollssäsongen 2008/2009
2008 i Liechtenstein
2008 i Schweiz
2009 i Liechtenstein
2009 i Schweiz